Влади́мир Жуко́вский: Жуковский, Владимир Григорьевич (1871—1922) — русский дипломат, поэт и переводчик.
 Жуковский, Владимир Евгеньевич (род. 1948) — советский футболист, советский и узбекистанский тренер.
 
 Жуковский, Владимир Ильич (род. 1951) — российский философ, искусствовед, художник.
 Жуковский, Владимир Михайлович (1931—2015) — советский и российский химик.
 Жуковский, Владимир Чеславович (род. 1941) — российский физик-теоретик, профессор МГУ.